MRO eller Mro kan syfta på: 

 MRO – Mauretaniens valuta Ouguiya
 MRO – underhåll, reparation och drift (engelska: Maintenance, Repair and Operations), se Reparation
 MRO – en rymdsond som USA sände upp 2005, se Mars Reconnaissance Orbiter
 Mro – ett vattendrag i Gabon